James Bond
Goldfinger, Ian Fleming 1959-ben kiadott James Bond-regénye
Goldfinger, a regény 1964-es filmváltozata
Goldfinger, a film John Barry által komponált zenei albuma
Goldfinger, a film főcímdala Shirley Bassey előadásában
Auric Goldfinger, a regény és a film címadó főgonosza

Zene
Goldfinger, Los Angeles-i punk-rock együttes
Goldfinger, az együttes 1996-ban kiadott első nagylemeze